Цей перелік найближчих галактик включає відомі галактики в межах 3,59 мегапарсеків (11,7 мільйонів світлових років) від Сонячної системи, у порядку по зростанню відстані.
Він включає всі відомі галактики Місцевої групи та деякі з членів сусідніх груп галактик, групи M81 та групи Центавр A/M83, а також деякі з галактик, які зараз не відносяться до жодної з визначених груп.

Перелік намагається відобразити поточні знання про найближчі галактики. Зверніть увагу, що:
 відкриті ще не всі галактики в межах зазначеного радіусу. Розташовані поруч карликові галактики все ще відкривають, а галактики, розташовані позаду центральної площини Чумацького Шляху, надзвичайно важко побачити. Також будь-яка галактика може приховувати інші, розташовані позаду неї на лінії спостереження;
 виміри міжгалактичних відстаней є предметом великої непевності. Значення, наведені у переліку є складеними з різних вимірів, в деяких з яких розміри помилок були уточнені настільки, що вони вже не мають спільної величини з іншими вимірами

Перелік

Див. також 
 Найближчі зорі

Примітки

Джерела 
 

 

Списки астрономічних об'єктів
Галактики